Durandiella — рід грибів родини Tympanidaceae. Назва вперше опублікована 1932 року.

Класифікація 
До роду Durandiella відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Seaver, F.J. 1932. The genera of fungi. Mycologia. 24(2):248-263 - P.261

Роди грибів